Gonzalo Fernández de Córdoba (1453–1515) – El Gran Capitán, dowódca hiszpański, wicekról Neapolu
 Gonzalo Fernández de Córdoba (1585–1635) – książę Maratry, hiszpański dowódca w czasie wojny trzydziestoletniej